11. Arrondissement steht für folgende Stadtbezirke:
 11. Arrondissement (Marseille)
 11. Arrondissement (Paris)